Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Tami Grende e Ye Qiuyu hanno sconfitto in finale Marie Bouzková e Dalma Gálfi per 6-2, 7-65.

Teste di serie

  Anhelina Kalinina /  Iryna Šymanovič (quarti di finale)
  Priscilla Hon /  Jil Belen Teichmann (semifinale)
  Naiktha Bains /  Tornado Alicia Black (quarti di finale)
  Katie Boulter /  Ivana Jorović (quarti di finale)

  Paula Badosa /  Aliona Bolsova Zadoinov (primo turno) 
  Jana Fett /  Ioana Loredana Roșca (primo turno) 
  Simona Heinová /  Markéta Vondroušová (ritirate) 
  Viktória Kužmová /  Kristína Schmiedlová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2014